

Astronomia 
 Classe G della classificazione stellare

Automobilismo
Mercedes-Benz Classe G – autovettura prodotta dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz.

Elettronica ed elettrotecnica 
 Classe G, particolare classe di funzionamento di un amplificatore elettronico
Classe G è una classe di efficienza energetica

Navi militari 
Classe G – cacciatorpediniere della Royal Navy che hanno operato durante la seconda guerra mondiale anche inquadrate in altre marine alleate
Classe G – fregate turche della Classe Oliver Hazard Perry che la Turchia ha acquisito dalla US Navy